Првенство СР Југославије у кошарци 1993/1994. је било треће првенство Савезне Републике Југославије у кошарци. Титулу је освојила Црвена звезда.

Табела

Финале плеј-офа 
 Партизан - Црвена звезда   64:77
 Партизан - Црвена звезда   85:99
 Црвена звезда - Партизан   103:88
 Црвена звезда - Партизан   69:78
 Црвена звезда - Партизан   80:79

Састави тимова

Спољашње везе 
 

Првенство Југославије у кошарци
Спорт у СР Југославији
Кошарка у 1993.
Кошарка у 1994.